|-
| 142601 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142602 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142603 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142604 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142605 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142606 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142607 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142608 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142609 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142610 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142611 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142612 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142613 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142614 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142615 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142616 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142617 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142618 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142619 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142620 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142621 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142622 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142623 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142624 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142625 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142626 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142627 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142628 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142629 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142630 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142631 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142632 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142633 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142634 - ||  || 13 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142635 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142636 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142637 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142638 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142639 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142640 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142641 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142642 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142643 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142644 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142645 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142646 - ||  || 14 octombrie 2002 || Farpoint || 
|-
| 142647 - ||  || 14 octombrie 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 142648 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142649 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142650 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142651 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142652 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142653 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142654 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142655 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142656 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142657 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142658 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142659 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142660 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142661 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142662 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142663 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142664 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142665 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142666 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142667 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142668 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142669 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142670 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142671 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142672 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142673 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142674 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142675 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142676 - ||  || 7 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142677 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142678 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142679 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142680 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142681 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142682 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142683 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142684 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142685 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142686 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142687 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142688 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142689 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142690 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142691 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142692 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142693 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142694 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142695 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142696 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142697 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142698 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142699 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142700 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-